Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2013—2014— 111-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном став Андерлехт.

Клуби

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

 

 

 

 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги чемпіонів 

 

Примітки: 
1. Клуб Локерен візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Бельгії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Група A 

Позначення:

Результати

Група B 

 
 
 

Позначення:

Результати

Фінальна стадія

1/2 фіналу

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9/17 травня 2014

|}

Фінал
У раунді мали зустрітись Остенде та Зюлте-Варегем. Оскільки перший клуб не отримав ліцензії УЄФА на участь у єврокубках наступного сезону, зустріч команд була відмінена, відповідно Зюлте-Варегем отримав путівку до Ліги Європи УЄФА 2014—2015.

Втішний плей-оф 
Переможець втішного плей-оф визначився за 2 тури до закінчення. Клуб Монс вилетів з елітного дивізіону, а Ауд-Геверле отримав можливість залишитись у Жупіле Про Лізі на наступний сезон, взявши участь у плей-оф з трьома представниками другого дивізіону. Однак цією можливістю Ауд-Геверле не скористався, посівши останнє місце у групі плей-оф. 

Позначення:

Результати

Примітки

Посилання 
 Жупіле Про Ліга на soccerway.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2013 у бельгійському спорті
2014 у бельгійському спорті